Галина Владимировна Верина — российский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридическая академии.

Биография 
В 1982 году окончила судебно-прокурорский факультет Саратовского юридического института им. Д. И. Курского.

Стала работать на кафедре уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии с августа 1982 года, вошла в состав Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций при указанной академии. Преподаватель уголовного права.

Опубликовала около 70 научных работ, в том числе ряд монографических исследований: «Некоторые проблемы уголовно-правовой оценки преступлений против собственности граждан» (Саратов, 1993); «Преступления против собственности: проблемы квалификации и наказания» (Саратов, 2001); «Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: проблемы теории и практики» (Саратов, 2003), учебное теоретическое пособие "Объект и предмет преступлений против собственности (история и современность) — (Саратов, 2010).

Основные направления научной деятельности 
Разработала научное направление дифференциации уголовной ответственности за преступления против собственности и продолжает заниматься исследованием следующих проблем уголовного права: дифференциация уголовной ответственности, преступления против собственности, квалификация преступлений, уголовно-правовая охрана собственности, субъективная сторона преступления, понятие и цели наказания, система и виды уголовных наказаний, объект и предмет преступлений, дачный вандализм.

Диссертационные исследования 
В 1992 году Г. В. Верина на базе Саратовского юридического института им. Д. И. Курского при научном руководстве доктора юридических наук, профессора Р. Р. Галиакбарова защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Квалификация преступлений против собственности граждан»; в 2003 году — в Саратовской государственной академии права докторскую диссертацию по теме: «Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: проблемы теории и практики» (научный консультант — доктор юридических наук, профессор Б. Т. Разгильдиев). Обе диссертации (кандидатская и докторская) подготовлены и защищены Г. В. Вериной по специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».

Публикации

Авторефераты диссертаций 
 Верина Г. В. Квалификация преступлений против собственности граждан: автореф. дис. к.ю.н. — Саратов, 1991. — 25 с.
 Верина Г. В. Дифференциация уголовной ответственности за преступления против собственности: проблемы теории и практики: автореф. дис. д.ю.н. — Саратов, 2003. — 54 с. (3,5 п.л.)

Монографические исследования и учебники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Верина Г. В. Проблемы российского уголовного права (теория и правоприменение). — Саратов: Издательский Центр «Наука», 2013. — 226 с.

Ссылки 
 На сайте Саратовской государственной академии права
  На сайте федерального правового портала «Юридическая Россия»

Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Правоведы России
Специалисты по уголовному праву
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Персоны без указанного места рождения